Treća hrvatska nogometna liga je u sezoni 2010./11. igrana u tri skupine - Istok, Jug i Zapad.

Istok

Jug

Zapad

Poveznice 
 T-Com 1. HNL 2010./11.
 2. HNL 2010./11.
 4. HNL 2010./11.
 5. rang HNL-a 2010./11.
 6. rang HNL-a 2010./11.
 7. rang HNL-a 2010./11.
 Hrvatski nogometni kup 2010./11.

Izvori 
 
 rsssf.com, Hrvatska 2010./11., 3. HNL
 sportnet.hr, 3. HNL 2010./11., ljestvice 
 sportnet.hr, 3. HNL 2010./11., rezultati 
 BŠK Zmaj Blato, 3. HNL Jug 2010./11., rezultati i ljestvica po kolima , pristupljeno 13. lipnja 2015.
  

2010./11. 
 3